Лос Кахонес има више значења:

 Лос Кахонес (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Кахонес (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кахонес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кахонес (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кахонес (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кахонес (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Кахонес (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Кахонес (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кахонес (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Кахонес (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кахонес (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кахонес (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кахонес (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кахонес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кахонес (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Кахонес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Кахонес (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Кахонес (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Кахонес (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Кахонес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Кахонес (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику